Blue Streak puede referirse a:

 Blue Streak, montaña rusa situada en el parque de atracciones Cedar Point.
 De ladrón a policía (Blue Streak), película de comedia estrenada en septiembre de 1999.